«Капитан Филлипс» () — американский кинотриллер режиссёра Пола Гринграсса, основанный на реальных событиях. Мировая премьера ленты состоялась 27 сентября 2013 года на кинофестивале в Нью-Йорке. В широкий американский прокат картина вышла 11 октября, в российский — 5 декабря. Экранизация книги воспоминаний «Долг капитана» Ричарда Филлипса, в апреле 2009 года захваченного в плен сомалийскими пиратами на собственном судне .

Главную роль исполняет Том Хэнкс, создавший у Гринграсса, как отмечал ряд критиков, лучший образ в карьере со времён «Изгоя» (2000). Работа актёра включалась практически во все аналитические списки грядущих претендентов на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль, но в итоге Хэнкс так и не вошёл в шорт-лист.

Картина была выдвинута в четырёх категориях премии «Золотой глобус», в том числе как лучший драматический фильм года. Британская киноакадемия отметила фильм девятью номинациями, среди которых и «Лучший фильм года». На «Оскар» лента была номинирована в шести категориях, в числе которых и «Лучший фильм года».

Сюжет 
Действие происходит в начале апреля 2009 года. Капитан Ричард Филлипс (Том Хэнкс) начинает стандартный рабочий день, принимая в командование массивный контейнеровоз . Путь корабля лежит из Омана в Момбасу. Перед отправлением Филлипса предупреждают о чрезмерной активности сомалийских пиратов в той местности, которую ему предстоит посетить.

Во время рейса капитан Филлипс замечает две лодки с пиратами. Одна вследствие разумных действий Филлипса разворачивается назад, другая продолжает погоню за кораблём. Невзирая на все усилия, которые приложила команда для мирного разрешения ситуации, четверо пиратов пробираются на судно и берут в заложники капитана с его ближайшими помощниками. Остальная часть экипажа, следуя приказу Филлипса, прячется в машинном отделении. Предводитель захватчиков Абдували Мусэ (Бархад Абди) требует отдать им все деньги, что есть на корабле, и вместе с Филлипсом отправляется на поиски оставшейся команды.

После безуспешных поисков Мусэ берут в плен члены экипажа и настаивают на его обмене на капитана и последующем покидании корабля на спасательной шлюпке. Пираты ретируются, забирают все деньги, что были на контейнеровозе (30 тысяч долларов) и уплывают прочь от судна на лодке вместе с Филлипсом.

Вскоре их настигает эскадренный миноносец USS Bainbridge (DDG-96) военно-морских сил США. Капитан 2-го ранга Фрэнк Кастеллано (Юл Васкес) ведёт переговоры с террористами, в конце концов убедив Мусэ подняться на борт их миноносца с целью передачи выкупа. Мусэ соглашается, оставив Филлипса на лодке со своими людьми. Снайперы тем временем берут пиратов на прицел.

Один из пиратов, осознавший, что военные обманывают их, и выкупа им не увидеть, связывает Филлипса, завязывает ему глаза и готовится застрелить. В последний момент снайперам дают приказ отработать по всем целям, кроме капитана, заранее надевшего специальную оранжевую майку, переданную ему «морскими котиками». На борту миноносца Мусэ арестовывают.

Шокированного Филлипса освобождают. Во время медосмотра он переживает нервный срыв.

В ролях 

 Том Хэнкс — капитан Ричард Филлипс
 Бархад Абди — Абдували Абдухадир Мусэ
 Бархад Абдирахман — Билал
  — Наджи
 Махат М. Али — Элми
  — старший помощник Шейн Мёрфи
  — старший механик Майк Перри
 Кори Джонсон — рулевой Кен Куинн
 Крис Малки — Джон Кронан
 Юл Васкес — капитан 2-го ранга Фрэнк Кастеллано
 Кэтрин Кинер — Андреа Филлипс

Создание 
Вскоре после освобождения из плена Ричард Филлипс написал книгу воспоминаний «Долг капитана», в которой, помимо всего прочего, подробно рассказал об этой невероятной истории. Права на её экранизацию незамедлительно выкупила кинокомпания Columbia Pictures, посадившая в кресло режиссёра номинанта на премию «Оскар» Пола Гринграсса. На место режиссёра также метил Рон Ховард, позже перешедший в состав картины «Гонка». Примечательно, что «Гонку» сначала хотел поставить сам Гринграсс.

Гринграсс, в свою очередь, утвердил на главную роль именитого актёра Тома Хэнкса. Хэнкс позже вспоминал, что поработать с постановщиком его уговорил близкий друг Мэтт Деймон.

Для подготовки к роли Хэнкс дважды слетал в Вермонт, дабы встретиться и пообщаться с настоящим капитаном Филлипсом. Основные съёмки картины велись на Мальте, на корабле, абсолютно идентичном настоящему MV Maersk Alabama.

Историческая достоверность 
Экранизировавшая книгу кинокомпания заплатила многим членам команды Maersk Alabama по 5000 долларов за право их изображения в фильме. Эти моряки не имеют права озвучивать свою версию событий, но не все пошли на такую сделку. Именно они раскритиковали героический образ Филлипса в фильме. По их словам, обладавший дурной репутацией Филлипс безалаберно относился к требованиям безопасности, из-за гордыни и вопреки желанию команды он повёл судно слишком близко к берегу Сомали. Далее до и во время захвата капитан вовсе не спланировал противодействие, а быстро попал в заложники и до момента освобождения никаких мер не предпринимал. Отмечается, что под понятие «герой» больше подходит старший механик судна Майк Перри, лично спрятавший экипаж, обесточивший судно и захвативший главаря пиратов.

Награды

Примечания

Ссылки 
 
 
 Обзор фильма на сайте Variety

Фильмы-драмы США
Докудрамы
Исторические фильмы о 2000-х годах
Экранизации автобиографических произведений
Фильмы-триллеры, основанные на реальных событиях
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы о пиратах
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2013 года
Фильмы с музыкой Генри Джекмана